Cherryvale peut désigner deux villes américaines :

 Cherryvale (Kansas)
 Cherryvale (Caroline du Sud)

Homonymie de toponyme